Власов, Виктор:
 Власов, Виктор Алексеевич (род. 1951) — советский стрелок, Олимпийский чемпион.
 Власов, Виктор Валентинович (1956—2023) — русский математик, профессор МГУ.
 Власов, Виктор Васильевич (1953—2019) — советский и российский актёр.
 Власов, Виктор Владимирович (1950—2008) — генерал-полковник, начальник Службы расквартирования и обустройства Минобороны России.
 Власов, Виктор Георгиевич (род. 1947) — советский и российский искусствовед, художник-график.
 Власов, Виктор Иванович — министр промышленности Казахстана.